Comma 22 (Catch-22) – romanzo di Joseph Heller
 Comma 22 (Catch-22) – film diretto da Mike Nichols, tratto dal romanzo omonimo
 Paradosso del Comma 22 o Paradosso Catch-22 – derivante dal romanzo omonimo
 Comma 22 – casa editrice di fumetti italiana

Musica 
 Catch 22 – gruppo musicale statunitense
 Catch 22 – album degli Hypocrisy
 Catch 22 – album di Tinchy Stryder

Televisione 
 Catch-22 – miniserie televisiva del 2019
 Piovuta dal cielo (Catch-22) – episodio della terza stagione di Lost